Ballooning, spostamento di aracnidi e lepidotteri.
 Volo di aquiloni
Kiting (video gaming)
Check kiting, tipo di frode bancaria
Domain kiting, anche Domain tasting in ambito informatico
Kitesurfing, sport acquatico

Pagine correlate 
Kite